Benderama () — 15 эпизод 6 сезона мультсериала «Футурама».

Содержание 
Фарнсворт изобрёл машину, которая может сделать из любого объекта две уменьшенные копии, потребляющую любую материю для работы. Он сделал её для того, чтобы уменьшить свитер для его старого, худого тела. Он послал Бендера свернуть получившиеся свитера, но Бендер и не думал этого делать. Он решил забрать дубликатор себе, чтобы сделать ещё двух Бендеров, которые подчинялись бы только ему. Так что на следующее задание (нужно было отвезти средства гигиены для уродливого великана) с командой летели уже три Бендера: один большой и два маленьких. А по количеству производимого сарказма в единицу времени маленькие Бендеры ничуть не уступали старшему. Но ситуацию усугубил Фрай, когда сказал, что внешность великана, возможно, перешла к нему от матери, и всем пришлось спасаться бегством.

Младшие Бендеры ничуть не уступали старшему, в том числе и в лени, поэтому рано или поздно им тоже захотелось заиметь по парочке мини-копий в качестве прислуги. Спустя короткое время Бендеры стали плодиться в геометрической прогрессии. Командой было решено, что с ними нужно как-то бороться, пока они не заполонили всю планету, превратившись в серую слизь. Уничтожить всех Бендеров, которые с каждым поколением становились всё меньше, так и не удалось. Другой способ избавиться от Бендеров — лишить их алкоголя, также не удался: спустя короткое время Бендеры научились производить спирт из атомов воды и углекислого газа. Вскоре вся вода на Земле содержала заметную долю спирта.

Тем временем уродливый великан решил попросить прощения у команды Planet Express, но те, пьяные, снова нагрубили ему. Масла в огонь подлил Зепп Бранниган, так что великан снова сорвался и начал крушить всё подряд. Вся надежда на Бендера, но его нелегко уговорить встать с дивана. Но Фраю удалось.

Бендер в последний раз собрал множество своих микрокопий и превратился в огромного Супербендера (в дубляже 2х2 Большой Бендер). Супербендер вступил в схватку с великаном, но великан победил его. Но, так как Супербендер был не целым, а состоял из множества микробендеров, к тому же пожирающих любую материю, в том числе и великанов, последнему тут же пришёл конец.

Все празднуют победу. Бендер решил выступить с пафосной речью, но микробендеры не выдержали и сбежали на другую планету. В конце выясняется, что оба свитера профессора робот всё-таки сложи. Бендер закуривает сигару, в которой вместо табака — полумёртвые микробендеры.

Ссылки на культурные явления 
 Эпизод, в котором нано-Бендеры собирают молекулы спирта из более простых молекул, является отсылкой к известному выступлению Ричарда Фейнмана «В том мире полно места» (), сделанным им в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте на ежегодной встрече Американского физического общества. Ричард Фейнман предположил, что возможно механически перемещать одиночные атомы, при помощи манипулятора соответствующего размера, по крайней мере, такой процесс не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам. Для этого необходимо создать машину, которая бы создавала уменьшенные копии себя, которые, в свою очередь, создавали бы уменьшенные копии себя, и так до тех пор, пока размер машин не позволит им свободно манипулировать атомами и молекулами, создавая материалы с необходимыми свойствами.
 Эпизод со слиянием всех копий Бендера и его самого в гигантского Бендера, возможная отсылка к эпизоду мультсериала Аладдин «Мелкие превратности судьбы».
 Авторы серии явно отсылают зрителя к известным персонажам из Вселенных «Звёздный путь» и «Звёздные врата» боргам-репликаторам, которые, в свою очередь, представляют собой машину фон Неймана. Таким образом, для того чтобы сложить два свитера, профессор изобрёл очередную Машину Судного Дня.
 На изобретении Профессора можно увидеть надпись «Banach-Tarski Dupla-Shrinker», что является отсылкой к парадоксу Банаха-Тарского.
 Сцена, в которой Профессор Фарнсворт стреляет в Бендера, но пуля застревает в Библии, которую робот носит в себе, является отсылкой к известной городской легенде о чудесном спасении солдата, упоминания которой встречаются с XVII века.

Примечания

Ссылки 
 Benderama на Futurama wiki
 

Benderama